Ферна́н Пе́рес де Оли́ва (; 1492?,  — 1530 или 1531, ) — испанский писатель, гуманист, педагог.

Из дворянской андалусской семьи. Учился в Саламанке, Алкале, Париже и Риме. Преподавал этику в Саламанкском университете и был назначен его ректором. Ввёл в университете преподавание на родном языке вместо латыни. Среди его учеников был Амбросио де Моралес.

Перевёл на испанский язык «Амфитриона» (1525) Плавта, «Электру» (1528) Софокла и «Гекубу» (1528) Еврипида.

Источники 
 

Писатели Испании
Испанские писатели XVI века
Выпускники Саламанкского университета
Ректоры Саламанкского университета
Преподаватели Саламанкского университета
Переводчики Испании
Гуманисты Испании
Ренессансные гуманисты
Педагоги Испании